Tempest (engelska för storm) kan syfta på:

 Tempest, datorspel från 1981
 Tempest, båttyp, olympisk gren 1972 och 1976
 Tempest, musikalbum av Bob Dylan från 2012
 Tempest, singel med Deftones från 2012
 Tempest, brittiskt band
 Tempest Cars, brittisk bilproducent
 Tempest Peak, berg i Antarktis 
 Hawker Tempest, brittiskt jaktplan från 1944
 Pontiac Tempest, bilmodell från 1961
 Joey Tempest (född 1963), svensk rocksångare
 The Tempest, teaterstycke av William Shakespeare från 1611
 The Tempest, opera av Thomas Adès från 2004
 The Tempest, amerikansk spelfilm från 2010